Atalan ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Atalan (* 1968), deutscher Politiker (Die Linke), MdL
 Ismail Atalan (* 1980), deutscher Fußballtrainer